Леоне́ль Ма́ршалл Бо́рхес-младший (, родился 25 сентября 1979 года в Гаване) — кубинский волейболист, доигровщик турецкого клуба «Фенербахче», чемпион Италии и Турции, обладатель Кубка вызова 2013/2014. Выступал за сборную Кубы на Олимпийских играх 2000, где она заняла седьмое место. До перехода в «Фенербахче» в 2010 году Маршалл выступал в Италии за команды «Ливорно», «Рома» и «Пьяченца». Сын Леонеля Маршалла-старшего, который также выступал за кубинскую волейбольную сборную и был участником Олимпийских игр 1976 и 1980 годов.

Достижения

Со сборной 
 Победитель Кубка Америки 2000.

В клубной карьере 
 Обладатель Кубка вызова ЕКВ (2013/2014) и Кубка топ-команд (2006).
 Победитель (2008/2009) и двукратный серебряный призёр (2003/2004, 2006/2007) чемпионата Италии.
 Обладатель Суперкубка Италии 2009.
 Двукратный чемпион Турции (2010/2011, 2011/2012).
 Обладатель Кубка и Суперкубка Турции в сезоне 2011/2012.

Индивидуальные награды 
 Самый ценный игрок Кубка топ-команд 2006.
 MVP чемпионата Турции 2010/2011.
 Лучший волейболист на приёме по итогам чемпионата Турции 2013/2014.
 Лучший волейболист на приёме по итогам чемпионата Турции 2014/2015.

Примечания

Ссылки 
 

Волейболисты Кубы
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года